DDD má více významů:
 DDD (audio CD) – plně digitální metoda nahrávání hudebních CD
 doporučená denní dávka
 Def Dames Dope – hudební skupina
 Data Display Debugger – grafické rozhraní pro GNU Debugger (GDB)
 dezinfekce, dezinsekce, deratizace
 Domain-driven design
 dichlordifenyldichlorethan – chemická sloučenina používaná jako insekticid
 dodávání digitalizovaných dokumentů
Destroy Dick December

Externí odkazy